Purê
Pure (Ardenas) - localidade francesa
Pure (álbum) - da banda Godflesh

Desambiguação